Cette page regroupe l'ensemble des '''monuments classés de la ville de Herentals.

"
"

|}

Voir aussi 
 
 Liste des monuments historiques d'Anvers (province)
 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2009

Herentals
Herentals